Alum Lick ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Lick Branch, Fluss in Tennessee
 Alum Lick Creek, Fluss in Kentucky
 Alum Lick Fork, Fluss in Kentucky